Marecek oder Mareček ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Marecek (* 1945), österreichischer Schauspieler und Kabarettist
 Jonáš Mareček (* 2001), tschechischer Biathlet
 Lukáš Mareček (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Otakar Mareček (1943–2020), tschechoslowakischer Ruderer
 Pavel Marecek (* 1942), slowakischer Fußballtorhüter
 Sarah Marecek (* 1985), österreichische Schauspielerin
 Vlastislav Mareček (1966–2007), tschechischer Fußballspieler und -trainer